Le terme Talayarde peut se référer à:

Hydronymes

Barrage Talayarde-Nord, barrage de Lac-Blanc (territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Barrage Talayarde-Sud, un barrage de Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Talayarde, lac dans Lac-Blanc (territoire non organisé), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Lac Talayarde du Sud, lac dans Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Rivière Talayarde, rivière dans Saint-Raymond (ville),	Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Rivière Talayarde Nord-Est, rivière dans Saint-Raymond (ville), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.